Tavros kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Távrou (ort), Eparchía Ammochóstou,

Grekland 

 Távros (ort), Attika, Nomarchía Athínas, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar